Kaluga peut correspondre à :
 Kaluga, transcription anglaise de Kalouga, une ville de Russie, également capitale de l'oblast de Kalouga ;
 Le nom d'une espèce d'Esturgeon (Huso dauricus) endémique du fleuve Amour ; 
 Kaluga, un village de Pologne.

Références